Венелин Филипов (роден на 20 август 1990 г. в Бургас, България) е български футболист, защитник. Футболист на Етър.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Берое
Футболисти на ОФК Етър (Велико Търново)
Футболисти на Славия (София)
Български футболисти в Румъния
Български футболисти в Литва
Родени в Бургас